John Hunt peut faire référence à :

Politique 
 John Hunt (fl. 1383-1421), MP pour Reading ;
 John Hunt, MP pour Barnstaple ;
 John Hunt, MP pour Rutland ;
 John Hunt (1856-1930), homme politique australien ;
 John T. Hunt (1860-1916), représentant américain du Missouri ;
 John E. Hunt (1908-1989), homme politique du New Jersey ;
 John Hunt (1912-1988), homme politique australien ;
 John Hunt(1919-2008), homme politique britannique et secrétaire du Cabinet ;
 John S. Hunt II (1928-2001), membre de la Louisiana Public Service Commission de 1964 à 1972 ;
 John Hunt (1929-2017), homme politique du Parti conservateur britannique ;
 John B. Hunt (1956-), homme politique américain dans le New Hampshire ;

Religion 

  (1740-1824), ministre quaker  ;
  (1712-1778), ministre quaker ;
 John Hunt (1827-1907), clerc écossais, théologien et historien ;

Militaire 
 John Hunt (1750-1822), vétéran de la guerre d'indépendance pour lequel la ville de Huntsville, en Alabama, est nommée  ;
 John Hunt Morgan (1825-1864), général de cavalerie confédérée pendant la guerre civile américaine ;
 Joshua French (alias John Hunt, 1982-), ancien soldat norvégien ;

Autres 
 John Hunt (c. 1550-1615), gentleman anglais de Rutland ;
 John Hunt (mort 1827), juriste américain ;
 John Hunt (1775-1848), imprimeur et éditeur anglais ;
 John Horbury Hunt (1838-1904), architecte australien né au Canada ;
 John Hunt (1900-1976), antiquaire irlandais et collectionneur ;
 John Hunt (1910-1998), chef de l'expédition britannique de 1953 pour gravir le mont Everest ;
 John Hunt (1918-2005), scientifique à la Woods Hole Oceanographic Institution ;
 John Hunt (1981-), citoyen irlandais détenu involontairement ;
 John Hunt (1874-1916), joueur de cricket anglais ;
 John Hunt (1962-), joueur de football américain ;
 John Hunt (1935-), rameur olympique australien ;
 John Dixon Hunt (1936-), historien du paysage ;
 John Wesley Hunt (1773-1849), homme d'affaires et premier chef civique à Lexington, Kentucky ;
 John Hunt (1905-1987), médecin généraliste britannique ;
 Johnny Hunt (1952-), pasteur et auteur chrétien ;
 Jackie Hunt (1920-1991), joueur de football américain avec les Chicago Bears.

Voir aussi 
 Jon Hunt (1953-), agent immobilier britannique
 John Hunt Publishing, créé en 2001
 Jonathan Hunt